M.A.X. (Mechanized Assault & Exploration) — стратегическая компьютерная игра, разработанная и выпущенная в 1996 году компанией Interplay. В России игра официально не издавалась, однако имеет поклонников. В течение некоторого времени после выхода игры в файлообменных сетях (например, BBS) появилась пиратская версия с неофициальным русским переводом.

Игра содержит большую военную кампанию, 24 одиночных миссии и четыре планеты по шесть карт-локаций на каждой, для настраиваемых одиночных боев.

Внешний вид 
Когда к 1996 году SVGA-режим стал повсеместным, графический движок M.A.X. превосходил большинство доступных в то время игр. Достаточно редко среди стратегий появлялась возможность непрерываемого масштабирования, она позволяет игроку начиная с обзора почти всей игровой карты плавно приближать камеру до высоты птичьего полёта.

Сюжет 
В далёком будущем власть в Галактике оказалась в руках Конкорда () — объединения цивилизаций. Люди живут на восьми Великих Кораблях — огромных космических гигантах, сконструированных Конкордом. Они — на вторых ролях в этой огромной Империи. Наиболее талантливые проходят через операцию, в результате которой их мозг помещается в специальную капсулу, и становится частью сложнейшей машины под названием M.A.X.-commander (командующий механизированным штурмом и исследованием), назначение которой — колонизация планет и управление боевыми действиями. В их подчинении находятся огромные армии, почти полностью состоящие из роботов. И людям надоело такое положение вещей — они начали борьбу за то, чтобы войти в состав Конкорда на равных правах.

Режимы игры 

 однопользовательский:
 Тренировочные миссии — игроку предоставляется 15 миссий на выбор, в которых можно опробовать базовые возможности, необходимые для игры.
 Одиночные миссии — игра с определёнными предустановками, обычно при численном преимуществе врага.
 Настраиваемая игра до четырёх игроков — позволяет провести игру с компьютерным противником в равных условиях.
 Сценарий — выполнение определённого набора одиночных миссий, связанных общим сюжетом.
 Кампания — выполнение длинного набора одиночных миссий для продвижения по основной сюжетной линии игры.
 Многопользовательский:
 Игра по локальной сети
 Модемная игра
 Соединение через COM-port(RS-232)
 Игра за одним компьютером (Hot seat)
 Сценарии для игры за одним компьютером

Mechanized Assault & Exploration 2 
В 1998 году вышло продолжение к игре под названием M.A.X. 2.

Портирование 
На данный момент существуют три порта игры: M.A.X. Gold и M.A.C.s, разрабатываемые русскими фанатами игры, и M.A.X. Reloaded, разрабатываемый фанатами преимущественно из Германии. Все эти проекты нацелены на игру по сети. Проекты активно развиваются, M.A.C.s помимо сетевого режима поддерживает игру с искусственным интеллектом.

Ссылки 
 
 Статья в журнале Страна Игр
 Сайт поклонников игры
MACs (Mechanized Assault Commanders)  - кроссплатформенный клон M.A.X.

Пошаговые стратегии
Компьютерные игры, разработанные Interplay Entertainment
Компьютерные игры, изданные Interplay Entertainment
Компьютерные игры 1996 года
Компьютерные игры 1998 года